Сулема () — населённый пункт в Испании, входит в муниципалитет Алькала-дель-Хукар провинции Альбасете автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Населённый пункт находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Население — 78 человек. Расстояние — 64 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Альбасете